Spencker ist der Familienname verschiedener Personen:

 Hermann Spencker (1897–1975), deutscher Arzt und Volkskammerabgeordneter
 Irmgard Spencker (1941–2017), deutsche Bibliothekarin